8-й молодёжное первенство Украины по футболу проходило с июля 2011 года по май 2012 года. Чемпионом третий и второй раз подряд стала молодёжная команда «Шахтер» (Донецк), вылетели из турнира «Оболонь» (Киев) и ПФК «Александрия».

Участники 
По итогам сезона 2010/11 молодёжное первенство покинули футбольные клубы:
  
 «Севастополь» — 16-е место в турнирной таблице (15-е место в Премьер-лиге 2010/11)
 «Металлург (Запорожье)» — 10-е место в турнирной таблице (16-е место в Премьер-лиге 2010/11)

Из Первой лиги 2010/11 квалифицировались футбольные клубы:
 «ПФК „Александрия“» — 1-е место в турнирной таблице (69 очков)
 «Черноморец» — 2-е место в турнирной таблице (65 очков)

В турнире приняли участие 16 молодёжных команд:

Итоговая таблица 

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|}

Географическое распределение команд

Бомбардиры

Ссылки 
 Первенство среди дублирующих составов 2011/2012 на официальном сайте ФФУ
 Первенство среди дублирующих составов 2011/2012 на сайте Дмитрия Трощия

Молодёжный чемпионат Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012
Футбол на Украине в сезоне 2011/2012